Plusieurs enceintes sportives portent le nom de Holman Stadium ; on compte parmi celles-ci :
 le Holman Stadium de Nashua, dans l'État du New Hampshire, aux États-Unis ;
 le Holman Stadium de Vero Beach, en Floride.